

Littérature 
 Le Visiteur, nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1885.
 Le Visiteur (Animorphs), deuxième tome de la série des Animorphs créée par K.A.Applegate en 1996

Théâtre 
 Le Visiteur, pièce de théâtre d'Éric-Emmanuel Schmitt (1993).

Cinéma 
 Le Visiteur, film muet film français réalisé par Albert Capellani, sorti en 1911 :
 Le Visiteur, film français réalisé par Jean Dréville, sorti en 1946 ;
 Le Visiteur, film italien réalisé par Giulio Paradisi, sorti en 1979 ;
 Le Visiteur, titre francophone du film indien Agantuk, dernier film de Satyajit Ray, sorti en 1991 ;
 Le Visiteur titre francophone du film finlandais Muukalainen réalisé par Jukka-Pekka Valkeapää, sorti en 2008 ;
 The Visitor, film américain réalisé par Thomas McCarthy, sorti en 2008.

Télévision 
 Le Visiteur (Catholics), téléfilm britannique de Jack Gold (1973) avec Trevor Howard et Martin Sheen.
 Le Visiteur, série télévisée américaine (1997-1998).

Voir aussi 
 

Homonymie de titre